Внешнеполитический курс Узбекистана резко изменился начиная с середины 2005 года после того, как страна оказалась в международной изоляции в результате подавления народных волнений в Андижане.

В 2012 году был принят закон Республики Узбекистан «Об утверждении Концепции внешней политики Республики Узбекистан». Был провозглашён нейтралитет.

ООН 
США и другие западные страны потребовали независимого расследования этих событий и обвинили узбекские власти в неразборчивом применении силы при подавлении восстания. Евросоюз и Конгресс США ввели санкции против Узбекистана. 23 ноября 2005 Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую Узбекистан за преследования участников андижанских событий. В резолюции ООН выражает озабоченность массовыми арестами и обвиняет в гибели сотен людей правительственные войска, проявившие излишнюю жестокость. Принятие резолюции инициировали США. За неё проголосовали 73 страны при 58 воздержавшихся. Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Таджикистан, Туркмения и Россия голосовали против. Однако в октябре 2009 г. эмбарго и другие ограничения были сняты.

США 

С 1992 года Соединенные Штаты и Узбекистан установили плотные отношения, начав сотрудничать в таких областях, как: программа пограничной и региональной безопасности, экономические отношения, вопросы политики и гражданского общества, обучение населения Узбекистана английскому языку. Узбекистан является важным партнёром США в обеспечении стабильности, процветания и безопасности в регионе Центральной Азии, США предоставляют Узбекистану помощь в сфере безопасности для продвижения этих целей. Региональные угрозы включают в себя: незаконное распространение наркотиков, торговлю людьми, терроризм и экстремизм. Узбекистан является ключевым партнёром для миротворческих сил НАТО в Афганистане, в первую очередь путём предоставления в пользование электроэнергии и железнодорожной инфраструктуры.

С 2001, когда после терактов 11 сентября 2001 и создания под эгидой США «глобальной антитеррористической коалиции» Узбекистан поддержал США в их антитеррористической кампании и предоставил свою территорию для войск США и НАТО, отношения между Узбекистаном и Западом стали тёплыми. Руководитель страны Ислам Каримов неоднократно посещал США. Узбекистан считался стратегическим партнёром США и пользовался их значительной финансовой помощью.

Китай 

Первой страной, которую президент Узбекистана Ислам Каримов посетил после андижанских событий, стала КНР. 25 мая председатель КНР Ху Цзиньтао и Каримов подписали договор о партнёрских отношениях дружбы и сотрудничества. Руководство Китая на фоне давления со стороны Запада встало на сторону президента Узбекистана. В интервью газете «Жэньминь жибао» Каримов заявил, что события в Андижане направлялись и финансировались из-за рубежа: «Преступники и стоящие за ними силы намеревались дестабилизировать ситуацию не только в Узбекистане, но и во всей Центральной Азии». Официальный представитель МИД КНР Кун Цюань подтвердил, что в Пекине поддерживают «усилия властей Узбекистана по борьбе с терроризмом, сепаратизмом и религиозным экстремизмом».

Во время визита Каримова в Китай 25 мая 2005 года председатель КНР Ху Цзиньтао выразил признательность правительству Узбекистана за его приверженность принципу одного Китая и поддержку китайского народа в его стремлении к воссоединению Родины: «Узбекистан и дальше будет неуклонно придерживаться принципа одного Китая», — заявил в ответ Каримов, назвав Китай верным другом и дружественным соседом Узбекистана, отметив, что со дня провозглашения независимости его страна всегда поддерживает тесные партнёрские отношения с Китаем. Ху Цзиньтао отметил, что Китай уважает выбранный узбекским народом путь развития. «Узбекская сторона высоко оценивает возрастающую роль Китая в международных делах», — отметил Каримов.

Россия 

В момент кризиса 2005 года Россия изначально поддержала действия узбекских властей и использовала возникшую международную изоляцию Узбекистана для укрепления своих позиций в Центральной Азии. Российские власти по просьбе Узбекистана задержали в июне 2005 в городе Иваново группу лиц, разыскивавшихся в связи с участием в андижанских событиях. В августе 2006 Генпрокуратура России объявила о своём решении выдать Узбекистану 12 граждан Узбекистана и одного гражданина Киргизии, которым отказано в предоставлении политического убежища в России, несмотря на то что международные организации признали этих людей политическими беженцами. Узбекская прокуратура обвиняет их в «участии в экстремистском преступном сообществе, публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, терроризме, диверсиях, убийствах, массовых беспорядках и незаконном приобретении огнестрельного оружия и боеприпасов». Узбекистан гарантировал, что они «не будут подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему честь и достоинство человека обращению или наказанию» и что к ним не будет применено «наказание в виде смертной казни».

9 июня 2005 министр обороны России Сергей Иванов заявил на заседании Совета Россия — НАТО в Брюсселе, что в Андижане узбекским властям противостояли силы «международного исламского терроризма». Он выступил против международного расследования правомерности действий узбекских властей. По мнению Иванова, международным организациям следовало бы расследовать обстоятельства самого бунта, а не действия властей по его подавлению: «Мы располагаем достаточно достоверной информацией: всё то, что произошло в Андижане, было инспирировано с территории Афганистана. Группа вооружённых боевиков исламистских организаций, в том числе и талибов, давно готовила вторжение в Узбекистан… Речь в конечном счёте идет о пресечении угрозы международного терроризма в этом крайне важном в стратегическом отношении регионе».

Российские власти призвали свести расследование андижанских событий к поиску связей зачинщиков бунта с «международным терроризмом». Ещё в середине мая глава МИД Сергей Лавров заявил: «Необходимо провести самое тщательное расследование, кто и с какими целями собрал группу вооружённых экстремистов в Узбекистане».

Узбекистан, со своей стороны, официально заявил о выходе из организации ГУУАМ, чьи позиции становятся всё более антироссийскими, объявил о намерении присоединиться к Организации Договора о коллективной безопасности, 14 ноября 2005 подписал с Россией союзнический договор, закрыл для американских ВВС базу Карши-Ханабад, использовавшуюся с 2001 для воздушной поддержки операций в Афганистане, и готов с 2006 предоставить её для использования российскими войсками. 25 января 2006 президент Узбекистана Ислам Каримов на саммите ЕврАзЭс в Санкт-Петербурге торжественно подписал протокол о присоединении Узбекистана к договору об учреждении ЕврАзЭс.

7 марта 2006 президент Каримов подписал закон «О ратификации Договора о союзнических отношениях между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией». Ранее его единогласно ратифицировали обе палаты узбекского парламента. Главное условие договора гласит, что страны приходят на помощь друг другу в случае военной угрозы: «В случае возникновения ситуации, которая, по мнению одной из сторон, может создать угрозу миру, нарушить мир или затронуть интересы её безопасности, а также возникновения угрозы совершения акта агрессии против одной из сторон стороны незамедлительно приводят в действие механизм соответствующих консультаций для согласования позиций и координации практических мер по урегулированию такой ситуации».

9 марта было сообщено, что президент Каримов подписал закон о ратификации протокола о присоединении республики к ЕврАзЭс.

Ещё с лета 2005 г. Ислам Каримов стал всё чаще указывать на необходимость создания международных сил быстрого реагирования, которые бы можно было использовать для подавления восстания или мятежа в той или иной стране. Именно эта мысль легла в основу договора о союзнических отношениях, подписанного в октябре 2005 Россией и Узбекистаном.

Узбекские власти также выступили с проектом создания международных «антиреволюционных» сил на постсоветском пространстве в рамках ОДКБ. Готовясь к вступлению в эту организацию, Узбекистан подготовил пакет предложений по её усовершенствованию, включающий создание в её рамках разведывательной и контрразведывательной структур, а также разработку механизмов, которые бы позволяли ОДКБ давать государствам Центральной Азии гарантии внутренней безопасности.

В начале 2006 в завершающую стадию вошли переговоры между российским «Газпромом» и Узбекистаном в отношении передачи российской компании на условиях соглашения о разделе продукции (СРП) права на разработку трёх крупнейших месторождений газа — Урга, Куаныш и группы Акчалакских месторождений (плато Устюрт).

Подписание соглашения сделает «Газпром» контролирующим игроком в узбекском газовом экспорте. «Газпром» является также оператором транзита туркменского газа по территории Узбекистана. Если СРП заработает, то с 2007 года «Газпром» фактически монополизирует экспорт газа из Узбекистана. По всей видимости, Узбекистан намерен передать «Газпрому» всю разработку газовых месторождений на Устюрте.

Таджикистан

Туркменистан

Пакистан

Германия 
23 ноября 2005 Узбекистан потребовал вывода с его территории ещё одной военной базы — станции тылового обеспечения в Термезе, используемой Германией для поддержки операций в Афганистане. Узбекистан официально уведомил НАТО, что закрывает своё воздушное пространство для военных самолётов этого блока. Договор об аренде Германией термезского аэропорта был подписан в 2002. По этому договору немецкий контингент должен был оставаться здесь до окончательного разрешения ситуации в Афганистане.

Бразилия

См. также 
 Дипломатические отношения Узбекистана

Примечания

Ссылки 
 Министерство иностранных дел Республики Узбекистан
 Цели и задачи внешнеполитического курса Узбекистана, на сайте Посольства Республики Узбекистан в Российской Федерации
 Союз с Москвой: Ташкент сделал геополитический выбор, «РИА Новости», 15.11.2005
 Мавланов И. Р. Внешняя политика Республики Узбекистан // Внешняя политика стран СНГ / Ред.-сост. Д. А. Дегтерев, К. П. Курылев. — М.: Издательство «Аспект Пресс», 2017. — С.411-453.

Внешняя политика Узбекистана